O Palazzo della Ragione ("Palácio da Razão") é um tipo de palácio público característico das cidades do norte da Itália, entre os quais se destacam:

 Palazzo della Ragione (Pádua)
 Palazzo della Ragione (Vicenza)

Desambiguação